Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Surry () :
 le comté de Surry, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Surry, situé dans le Commonwealth de Virginie.